Suiten für Violoncello solo steht für:

 Suiten für Violoncello solo (Bach) von Johann Sebastian Bach
 Suiten für Violoncello solo (Reger) von Max Reger
 Suiten für Violoncello solo (Britten) von Benjamin Britten
 Suite für Violoncello solo (Cassado) von Gaspar Cassadó